Sipos Pál (1759–1816) matematikus
 Sipos Pál (1823–1892) lelkész, esperes és püspökhelyettes
 Sipos Pál (1958) szerkesztő, tv-rendező